Mauth ist der Ortsname von:

 Mauth, Gemeinde im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Mauth (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Mauth (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mauth (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Mauth (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mýto v Čechách (deutsch: Mauth), Stadt im Okres Rokycany, Tschechien
 Mýto pod Ďumbierom (deutsch: Mauth), Gemeinde im Okres Brezno, Slowakei

Siehe auch:
 Maut (Begriffsklärung)
 Maud